Иса́му Акаса́ки (, 30 января 1929, Тиран — 1 апреля 2021, Нагоя) — японский учёный, известный своими работами в области полупроводникового материаловедения и оптоэлектроники. Лауреат Нобелевской премии по физике, член Японской академии наук (2014). Изобретатель ярких синих нитрид-галлиевых полупроводниковых светодиодов (1989 год) и впоследствии нитрид-галлиевых синих светодиодов повышенной яркости.

Биография 
Родился и вырос в префектуре Кагосима, где во время войны его дом был разрушен, а сам он едва не погиб в результате налёта американской авиации. В 1952 году окончил Киотский университет и некоторое время работал в компании Kobe Kogyo Co. (сейчас ). С 1959 года занимался исследовательской работой в области электроники в Нагойском университете и в 1964 году получил степень доктора технических наук. Затем работал в компании Matsushita Electric Industrial, где возглавлял лабораторию фундаментальных исследований и отделение по исследованию полупроводников. С 1981 года профессор факультета электроники Нагойского университета.. С 1992 года работал в , где с 1996 года был директором центра по исследованию нитридных полупроводников. В 2004 году Нагойский университет присвоил ему звание почётного профессора; в 2006 году здесь открылся названный в его честь Институт Акасаки.

С 1973 года проводил полномасштабные исследования, направленные на создание синих полупроводниковых светодиодов. Технология создания красных и зелёных светодиодов была к тому времени разработана. Проблемой было получение нужных полупроводниковых кристаллов хорошего качества; самыми популярными кандидатами были нитрид галлия и селенид цинка, однако последний отличался не очень высокой стабильностью. В 1985 году Акасаки с сотрудниками достиг успеха, предложив выращивать кристаллы нитрида галлия на подложке из сапфира, покрытой буферным слоем нитрида алюминия. В 1989 году они показали, что легирование атомами магния превращает кристалл нитрида галлия в полупроводник p-типа, способный давать гораздо более интенсивное свечение. На этой основе в начале 1990-х годов были созданы первые синие светодиоды.

Награды и отличия 
 1991 — 
 1995 — 
 1996 — 
 1998 — Премия Ранка
 1998 — C&C Prize
 1999 — 
 1999 — Toray Science and Technology Prize
 2000 — Премия Асахи
 2002 — Орден Восходящего солнца
 2002 — 
 2004 — 
 2008 — Иностранный член Национальной инженерной академии США
 2009 — Премия Киото по передовым технологиям
 2011 — Орден Культуры
 2011 — Медаль Эдисона
 2014 — Императорская премия Японской академии наук
 2014 — Нобелевская премия по физике совместно с Хироси Амано и Сюдзи Накамурой.
 2015 — Премия Чарльза Старка Дрейпера (в числе награждённых также Сюдзи Накамура и Ник Холоньяк).
 2021 — Премия королевы Елизаветы II в области инженерного дела

Избранные публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Физики Японии
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Японии
Награждённые медалью Эдисона
Выпускники Киотского университета
Лауреаты премии Чарльза Старка Дрейпера
Действительные члены IEEE
Члены Японской академии наук
Иностранные члены Национальной инженерной академии США
Лица с особыми заслугами в области культуры (Япония)
Лауреаты премии Асахи
Лауреаты премии королевы Елизаветы II в области инженерного дела
Награждённые медалью Гордона Э. Мура за выдающиеся достижения в науке и технологии твёрдого тела